Caetani – famiglia nobile italiana

Architettura
 Castello Caetani – castello del XIII secolo situato a Sermoneta (LT)
 Palazzo Caetani – vari edifici storici del Lazio
 Torre Caetani – torre di Roma
 Torre Caetani – torre di Todi (PG)

Persone
 Annibaldo Caetani – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Caetani (1360-1412) – cardinale nominato
 Antonio Caetani (1566-1624) – cardinale nominato
 Benedetto Caetani, noto come Papa Bonifacio VIII – 193º papa della Chiesa cattolica
 Benedetto Caetani – cardinale italiano
 Bonifacio Caetani, IV duca di Sermoneta – militare italiano
 Bonifazio Caetani – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Costantino Caetani – religioso ed erudito italiano
 Cristoforo Caetani – vescovo cattolico italiano
 Enrico Caetani – cardinale e patriarca cattolico italiano
 Enrico Caetani, XII duca di Sermoneta – nobile italiano
 Ersilia Caetani Lovatelli – archeologa e accademica italiana
 Filippo Caetani, VII duca di Sermoneta – nobile, commediografo e poeta italiano
 Francesco Caetani – generale e politico italiano
 Francesco Caetani – cardinale italiano
 Francesco Caetani, XI duca di Sermoneta – nobile e mecenate italiano
 Gaetano Francesco Caetani, IX duca di Sermoneta – nobile italiano
 Gelasio Caetani – diplomatico e politico italiano
 Giacomo Tomasi Caetani – francescano italiano
 Giacomo II Caetani dell'Aquila – nobile italiano
 Guglielmo Caetani, II duca di Sermoneta – militare italiano
 Jacopo Caetani degli Stefaneschi – cardinale e scrittore italiano
 Leone Caetani – storico, islamista e orientalista italiano
 Luigi Caetani – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Marguerite Caetani – letterata, giornalista, collezionista d'arte e mecenate statunitense naturalizzata italiana
 Michelangelo Caetani – politico e letterato italiano
 Michelangelo Caetani, X duca di Sermoneta – nobile italiano
 Niccolò Caetani di Sermoneta – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Onorato Caetani (1742-1797) – principe dell'Accademia degli Incolti
 Onorato Caetani (1842-1917) – politico italiano
 Onorato Caetani, V duca di Sermoneta – militare italiano
 Pietro Caetani – nobile italiano
 Pietro Caetani, VI duca di Sermoneta – militare italiano
 Ranieri Caetani – diplomatico e politico italiano
 Roffredo Caetani – compositore, collezionista d'arte e mecenate italiano

Altro
 Accademia Caetani – altra denominazione dell'Accademia Nazionale dei Lincei